Давид Чавчавадзе:
 Чавчавадзе, Давид Александрович (1817—1884) — князь, российский генерал, участник Кавказской войны.
 Чавчавадзе, Давид Захарович (1878 — после 1916) — полковник Российской императорской армии, участник русско-японской и Первой мировой войн. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия.
 Чавчавадзе, Давид Павлович (1924—2014) — американский публицист из рода Чавчавадзе, бывший сотрудник ЦРУ.
 Чавчавадзе, Давид Ревазович (1757—1811) — князь, наследственный моурав Казахи и Борчало, генерал-адъютант царя Ираклия II.